Podvis kan syfta på:
 Podvis, Smoljan – ett distrikt i Smoljan i Bulgarien
 Podvis (distrikt i Bulgarien, Burgas) – ett distrikt i Burgas i Bulgarien
 Podvis, Nordmakedonien